Huangdi steht für:

 Huangdi, ein mythischer chinesischer Kaiser
 ein Titel für den Kaiser von China

Orte in der Volksrepublik China:
 Huangdi (Huojia) (黄堤镇), Großgemeinde im Kreis Huojia in der Provinz Henan
 Huangdi (Kaxgar) (荒地乡), Gemeinde der Stadt Kaxgar im Autonomen Gebiet Xinjiang
 Huangdi (Longhua) (荒地乡), Gemeinde im Kreis Longhua in der Provinz Hebei
 Huangdi (Yarkant) (荒地镇), Großgemeinde im Kreis Yarkant im Autonomen Gebiet Xinjiang
 Huangdi (Suizhou) (荒地满族镇), Großgemeinde der Manju im Kreis Suizhou in der Provinz Liaoning